Prägling kan syfta på:
 Prägling (tillverkningsmetod) – kallpressning av material under högt tryck. 
 Myntprägling – prägling vid mynttillverkning.

 Prägling (etologi) – inlärning som måste ske under en specifik del av livet.